Юрий Иванович Кузнецов (родился в 1928 году) — советский , чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 
 1952—1954 гг. — сотрудник консульства СССР в Кантоне (Китай).
 1954—1958 гг. — сотрудник посольства СССР в ДРВ.
 1958—1962 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 1962—1965 гг. — сотрудник посольства СССР в Лаосе.
 1965—1967 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 1967—1969 гг. — слушатель ВДШ МИД СССР.
 1969—1978 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 1978—1984 гг. — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Таиланде.
 С 1984 г. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.

Источники и ссылки 
 «Дипломатический словарь» под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986. — Т. 2, с. 121—122.

Примечания  

Послы СССР в Таиланде